

Personalidades
José Bonifácio de Andrada e Silva - escritor, político e estadista brasileiro, cognominado o "Patriarca da Independência".
José Bonifácio, o Moço - escritor e senador brasileiro (sobrinho e neto do precedente).
José Bonifácio de Andrada e Silva (diplomata) - deputado e diplomata brasileiro (sobrinho do precedente).
José Bonifácio Ferreira Novellino - Político brasileiro.
José Bonifácio Lafayette de Andrada - político brasileiro, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil (filho do precedente).
José Bonifácio Tamm de Andrada - político brasileiro, deputado estadual por Minas Gerais (filho do precedente).
José Bonifácio Diniz de Andrada - advogado e político carioca, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara (sobrinho de José Bonifácio Lafayette de Andrada).
José Bonifácio Borges de Andrada - advogado e ex-Advogado-Geral da União.
José Bonifácio Coutinho Nogueira - empresário paulistano, ex-presidente da TV Cultura.
José Bonifácio Mourão - prefeito de Governador Valadares e deputado estadual por Minas Gerais.
José Bonifácio Nascente de Azambuja - presidente da província do Espírito Santo.
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho ou Boni - publicitário, diretor e empresário de televisão.
José Bonifácio Brasil de Oliveira ou Boninho - diretor de TV (filho do precedente).

Localidades
 José Bonifácio (São Paulo) - município brasileiro do estado de São Paulo.
 José Bonifácio (distrito de São Paulo) - distrito do município brasileiro de São Paulo.
 José Bonifácio (Manaus) - bairro do município brasileiro de Manaus.
 José Bonifácio (Fortaleza) - bairro do município brasileiro de Fortaleza
 Viaduto José Bonifácio Coutinho Nogueira - conjunto viário no município brasileiro de São Paulo.

Belonaves brasileiras
José Bonifácio (navio), navio hidrográfico incorporado em 1932 operou até 1963.
José Bonifácio (iate), incorporado à Esquadra em 1915 para servir a Presidência da República, em 1923 ainda estava em operação. 
José Bonifácio (cruzador) ou "Cruzador Andrada", incorporado à Esquadra em 1894 esteve em operação até 1913.

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos